ЗЖД:

 Забайкальская железная дорога, ЗабЖД;
 Закавказская железная дорога;
 Западная железная дорога.